Bimberg ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Bimberg (* 1986), deutsche Volleyballspielerin
 Dieter Bimberg (* 1942), deutscher Physiker
 Guido Bimberg (* 1954), deutscher Musikwissenschaftler und -pädagoge 
 Siegfried Bimberg (1927–2008), deutscher Komponist, Dirigent und Musikwissenschaftler

Bimberg bezeichnet:
 Bimberg (Gemeinde St. Martin im Mühlkreis), Ortsteil von Sankt Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 die Historische Kornbrennerei Bimberg